Ikedosoma gogoshiminse är en djurart som tillhör fylumet skedmaskar, och som först beskrevs av Ikeda 1904.  Ikedosoma gogoshiminse ingår i släktet Ikedosoma och familjen Echiuridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skedmaskar
gogoshiminse